

Persone 
 Konrad Loerke (1909-1975) – ufficiale della marina tedesco
 Oskar Loerke (1884-1941) – poeta e scrittore tedesco

Altro 
 Loerke-Fox Run Aerodrome – aeroporto statunitense